Национальный парк Хелветинъярви (; можно перевести, как «Озёра ада») — национальный парк, находящийся в области Пирканмаа в Финляндии. Хелветинъярви находится на территории общины Руовеси.

Парк был основан в 1982 году и на данный момент управляется Главным лесным управлением Финляндии. В 2010 году по парку прокатилась буря, в результате которой было повалено много деревьев. Однако было объявлено, что это разнообразит животный мир национального парка — двукрылые и жесткокрылые поселятся в гниющих деревьях.

Площадь его составляет до 49,8 км² (19.2 миль²). Ландшафт парка впечатляющий — бесконечные густые леса, глубокие ущелья, расщелины, горы и чистейшие озера. Главная достопримечательность парка — расщелина Хельветинколу, расположенная в юго-восточной части озера Хелветинъярви. Посещаемость Хелветинъярви на 2010 год составляет около 23 000 человек. В 2009 году эта цифра составляла 33000 человек.

Источники

Ссылки 
 joet.info
  — Helvetinjärven kansallispuisto

Национальные парки Финляндии